Эшли Лоуренс (; ) — канадская футболистка, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Канады. Олимпийская чемпионка.

Клубная карьера

Колледж 
Лоуренс играл в футбол в Университете Западной Виргинии, где была со-капитаном команды, и выиграла множество наград.

«Вон Адзурри» 
В июне 2016 года Лоуренс подписал контракт с клубом «Вон Адзурри» из Лиги 1 Онтарио, чтобы получить путевку на летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Пари Сен-Жермен» 
В январе 2017 года Лоуренс подписала контракт с клубом «Пари Сен-Жермен» из первого французского дивизиона до 2019 года.. В декабре 2018 года Лоуренс продлила контракт с парижской командой.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Канады состоялся в 2013 году на кубке Юнчуань в игре против сборной Китая. В августе 2016 года выиграла бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро .

2 августа 2021 года она сыграла свой сотый матч за Канаду в полуфинале летних Олимпийских игр 2020 года. На счете 117-й минуте олимпийского финала она головой выбила мяч с линии своих ворот и не допустила взятие ворот. Канада выиграла тот матч по серии пенальти.

Личная жизнь 
Ее мать родом из Ярмуты, а ее отец с Ямайки.

Статистика

Клубная

Голы за сборную

Достижения

Клубные 
 Чемпион Франции: 2020/21
 Обладатель Кубка Франции: 2017/18
 Финалист Лиги чемпионов: 2016/17

Международные 
 Олимпийский чемпион: 2020
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2016
 Обладатель Кубка Алгарве: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари Сен-Жермен»

Футболистки Канады
Игроки женской сборной Канады по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Торонто Леди Линкс»
Игроки ЖФК «Оттава Фьюри»
Игроки ЖФК «Вон Адзурри»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года